Шпинель может означать:

 Шпинель — редкий минерал кубической сингонии, оксид магния и алюминия.
 Хромистый шпинель — минерал хрома.

Персоналии 
 Шпинель, Владимир Семёнович (1911—2011) — советский и российский физик, лауреат Ломоносовской премии, Заслуженный деятель науки Российской федерации
 Шпинель, Иосиф Аронович (1892—1980) — российский и украинский художник и художник-постановщик кино.